Il existe plusieurs personnalités portant le nom de Bakary Diabira : 

 Bakary Diabira est une personnalité politique mauritanienne.
 Bakary Diabira est un boxeur français.